Hardtke ist der Familienname folgender Personen:

 Frank Hardtke (* 1960), deutscher Rechtswissenschaftler und Rechtsanwalt
 Hans-Jürgen Hardtke (* 1944), deutscher Ingenieur, Botaniker und Mykologe
 Theodor Hardtke, deutscher Architekt (Anfang 20. Jahrhundert) in Berlin